Malo Polje je lahko:

 Malo Polje, naselje v občini Ajdovščina
 Malo Polje, naselje v Liško-senjski županiji
Malo polje, visokogorka planota/dolina? pri Velem polju v Julijskih Alpah